Новоромановка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новоромановка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Россия 
 Новоромановка — село в Калманском районе Алтайского края.
 Новоромановка — упраздненное село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Новоромановка — село в Тарумовском районе Дагестана.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новоромановка — бывшее село, ныне микрорайон Симферополя.

Украина 
 Новоромановка — село в Никольском районе Донецкой области.
 Новоромановка — село в Знамянском районе Кировоградской области.
 Новоромановка — село в Великомихайловском районе Одесской области.